

Cinéma et télévision 
 Blink est un film américain réalisé par Michael Apted en 1994.
 Blink est un court-métrage britannique réalisé par Amy Jenkins en 1998.
 Blink est un court-métrage américain réalisé par Trevor Fernando en 2005.
 Blink est un film américain réalisé par Craig Miller en 2007.
 Blink, le titre original de Les Anges pleureurs, épisode de la série Doctor Who en 2007.

Économie 
 Blink (compagnie aérienne)

Informatique 
 Blink est un Moteur de rendu HTML libre développé par Google.
 <blink> est une balise html.
 Blink est un client SIP utilisant l'API Qt.

Littérature 
 Blink, alias Clarisse, ou Clarice selon les mondes, Ferguson, est une super-héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Blink est un roman de Ted Dekker publié en 2003.
 Blink est un livre de Malcolm Gladwell publié en 2005.

Musique 
 Blink est un groupe irlandais de pop/rock formé en 1994.
 Blink-182 est un groupe californien de pop-punk formé en 1992 et dont le cinquième album s'intitule Blink-182.
 Blink est une chanson du DJ suédois John Dahlbäck sortie en 2007.
 Blink est une chanson du groupe Cascada sortie en 2014.